Giedi (von ) ist ein Begriff, der in den Eigennamen verschiedener Sterne des Sternbilds Steinbock vorkommt:

 Giedi bzw. Algiedi oder Algedi, Eigenname des Doppelsterns Alpha Capricorni (siehe Algiedi) oder Beta Capricorni (siehe Dabih)
 Giedi Prima bzw. Prima Giedi, Eigenname des Sterns Alpha1 Capricorni
 Giedi Secunda bzw. Secunda Giedi, Eigenname des Sterns Alpha2 Capricorni
 Baten al-Giedi, Eigenname des Sterns Omega Capricorni
 Deneb al-Giedi bzw. Deneb Algedi, auch Scheddi, Eigenname des Sterns Delta Capricorni